Al Jazeera English, canal de televisió de notícies en anglès de la cadena Al Jazeera
 Colonial AJE (de l'acrònim amb els prenoms dels seus fundadors Antonio-Jesús-Eladio), empresa productora cinematogràfica històrica d'Espanya
 American Journal of Epidemiology, revista acadèmica de referència en epidemiologia